Лариса Алексеевна Ледовская (1893, Каинск — после 1964, Новосибирск) — старейший библиотекарь Новосибирска.

Биография 
Родилась в Каинске Томской губернии.

В 1909 году окончила 6 классов Новониколаевской гимназии.

В 1909—1920 годах работала в библиотеке имени Чехова, где с 1918 по 1919 год проводила нелегальные антиколчаковские собрания рабочих и народные чтения, здесь же в тот период хранилась революционная литература.

С марта 1921 года трудилась в Новониколаевской Центральной советской библиотеки имени Карла Маркса.

Работала в библиотеках до выхода на пенсию.

Умерла после 1964 года.

Произведения 
Автор мемуаров о библиотеки имени Чехова.

Семья 
 Софья Алексеевна, сестра, до революции входила в социал-демократические кружки, была известна в подпольной большевистской среде как печатница.

Литература 

Библиотечное дело Новосибирска